De Partido Comunista do Brasil, afgekort PCdoB (Nederlands: Communistische Partij van Brazilië) is een communistische politieke partij in Brazilië. De partij baseert zich ideologisch op de principes van het marxisme-leninisme. De partij heeft nationaal bereik en een stevige impact in de media en studentenverenigingen. De jongerenorganisatie gelieerd aan de partij is União da Juventude Socialista.

De partij is opgericht in 1962 onder het acroniem PCdoB. Na de militaire machtsovername in 1964 verdwenen alle politieke partijen. De Communistische Partij van Brazilië steunde de gewapende strijd tegen het regime.

De voorzitter van de partij is Luciana Barbosa de Oliveira Santos.

De partij publiceert het Vermelho.

Verkiezingsresultaten

Externe link 
  Officiële website

Braziliaanse politieke partij
Communistische partij